Треффлеа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ренна, 12 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 754 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2014,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії 

 Треффлеан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Треффлеан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан